Das BildBet German Masters 2021 war ein Snookerturnier der Snooker Main Tour der Saison 2020/21, das vom 27. bis 31. Januar ausgetragen wurde. Aufgrund der Covid-19-Pandemie fand das Turnier nicht wie ursprünglich geplant im Tempodrom in Berlin statt, sondern – wie alle vorhergegangenen Turniere der Saison – in der Marshall Arena in Milton Keynes. Zum zwölften Mal fand das Turnier als Masters und inklusive des Vorläufers German Open zum 15. Mal statt. Der neu gegründete deutsche Wettanbieter BildBet ging eine Kooperation mit dem bisherigen britischen Sponsor BetVictor ein und übernahm kurzfristig das Sponsoring.

Titelverteidiger war der Weltranglistenerste Judd Trump, der sich 2021 in einem einseitigen Finale mit 9:2 gegen seinen Landsmann Jack Lisowski erneut durchsetzte.

Preisgeld 
Beim Preisgeld gab es gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung.

Wie im Vorjahr war das Turnier auch Teil der „European Series“. Noch einmal 150.000 £ zusätzlich gibt es für denjenigen Spieler, der bei den sechs Turnieren des Sponsors BetVictor am besten abschneidet. Nach der Championship League und dem European Masters war es das dritte Turnier der Serie.

Hauptrunde 
Am Mittwoch, den 27. Januar begann das Hauptturnier in Milton Keynes mit den 32 Spielern, die Ende 2020 die beiden Qualifikationsrunden überstanden hatten. 12 Spiele der ersten Runde fanden am Auftakttag, die verbleibenden vier und das Achtelfinale am zweiten Tag statt. Ab Freitag wurde dann jeden Tag eine der verbleibenden Runden ausgetragen.

kl. = kampflos

Finale

Qualifikation 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde 2020 der größte Teil der Turniere in der für die Hygienemaßnahmen vorbereiteten Marshall Arena in Milton Keynes ausgetragen. Auch die German-Masters-Qualifikation fand dort vom 10. bis 14. November statt. Wie in den Vorjahren wurden zwei Qualifikationsrunden ausgetragen, bis die 32 Spieler feststanden, die Ende Januar 2021 im Hauptturnier antreten sollen.

A = Amateurspieler (während der Saison 2020/21 nicht auf der Main Tour)
kl. = kampflos weiter

Century-Breaks

Hauptrunde 
12 Spieler erzielten insgesamt 25 Century-Breaks. Das höchste mit 140 Punkten erzielte Barry Hawkins, mit je fünf Centurys spielten Tom Ford und Judd Trump die meisten.

Qualifikation 
58 Breaks von 100 oder mehr Punkten wurden in der Qualifikation erzielt. 42 Spieler spielten mindestens 1 Century-Break. In seinem Auftaktspiel gelang Shaun Murphy ein Maximum Break, das 6. in seiner Karriere. Nur drei Spieler konnten mehr vorweisen. Bei seinem Break von 113 Punkten war er ein zweites Mal auf dem Weg zu einem Maximum.

Quellen

Weblinks 
 2021 German Masters bei CueTracker

2021
Snookerveranstaltung 2021
Billardturnier in Milton Keynes